Jacques Lagrange peut désigner :
 Jacques Lagrange (1934-), un photographe et journaliste français ;
 Jacques Lagrange (1917-1995), un peintre et graveur médailleur français.